Péterfy László (1910–2005) református lelkész, helytörténész
 Péterfy László (1936) szobrász